Ahmed Masad, né le , est un acteur et dramaturge jordano-palestinien.

Biographie 

Il a étudié à l'Université de Jordanie avant d'étudier le cinéma à l'Institut des arts cinématographiques de la mer Rouge.

Carrière 
Il connaît le Bschrath dur et l'humour ironique et se concentre souvent sur les problèmes de la société jordanienne, qu'il décrit comme « un échec intellectuel », comme le harcèlement sexuel ou les utilisateurs de Facebook facilement dupés par des photos et vidéos fausses.

Masad a commencé sa carrière artistique en 2009 et a participé à de nombreuses pièces de théâtre et films, parmi lesquels :
 Jeu du matin et du soir.
 Une pièce se produit ce jour-là.
 Jouez Ayesh sans eux.
 Le jeu est heureux Abu Farhan.
 Al Zain, série, 2013.

Filmographie 
 Incendies
 Inch'Allah
 Eau de rose

Notes et références

Liens externes 

 Chaîne YouTube

Naissance en janvier 1987
Naissance à Amman
Acteur jordanien
Acteur palestinien
Dramaturge palestinien
Dramaturge du XXIe siècle
Pages avec des traductions non relues